An Sơn (Bình Dương)
 An Sơn (Kiên Giang)
 An Sơn (Quảng Nam)
 An Sơn (Hải Dương)
 An Sơn (Hải Phòng)